BDB steht für:
 Back Dorm Boys, chinesische Playback-Boygroup
 Badly Drawn Boy, britischer Folk/Pop-Musiker und Songwriter
 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-butylamin, Ecstasy-Wirkstoff
 Berkeley DB, Datenbank-Bibliothek
 Bremgarten-Dietikon-Bahn, schmalspurige Privatbahn in der Schweiz
 Brown–Driver–Briggs, Alternativname des A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, englischsprachiges Standardwerk zum biblischen Hebräisch und Aramäisch
 Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure, Berufsverband
 Bund Deutscher Berufsboxer
 Bund Deutscher Blasmusikverbände
 Bund Deutscher Buchkünstler, eingetragener Verein mit Sitz in Offenbach am Main
 Bundesverband der Deutschen Binnenschiffahrt, Sitz in Duisburg mit Repräsentanz in Berlin, vertritt die Unternehmen des Binnenschifffahrtsgewerbes
 Bundesverband Deutsche Beton- und Fertigteilindustrie
 Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel
 Bundesverband Deutscher Bestatter, Branchenverband der Bestattungsunternehmen in Deutschland
 Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände, seit 2004 Bibliothek & Information Deutschland
 Bundaberg Airport (IATA-Code), Flughafen von Bundaberg, Bundaberg Region, Queensland

B D B steht für:
 B D B, Musikstück auf First Time! The Count Meets the Duke (1961) von Duke Ellington und Count Basie

BdB steht für:
 Bund deutscher Baumschulen, Branchenverband
 Bundesverband der Berufsbetreuer/innen, Berufsverband
 Bundesverband deutscher Banken, Branchenverband
 Bundesverband der Bürgerbewegungen, politischer Verein von 2003 bis 2008, danach Fusion mit dem Verein Pax Europa zur Bürgerbewegung Pax Europa

bdb steht für:
 Basap (ISO-639-3-Code), Barito-Sprache der Punan auf Borneo

Abkürzung